Эди Викторовна Сайко (род. 25 апреля 1932 года, ТаджССР, СССР) — советский и российский , член-корреспондент РАО (2010).

Биография 

Родилась 25 апреля 1932 года в Таджикистане.

В 1951 году окончила с медалью школу в Душанбе и поступила в МГУ на исторический факультет.

Затем вернулась на родину, в Институт истории Академии наук Таджикской ССР, где училась в аспирантуре, а затем работала старшим научным сотрудником и заведующей лабораторией.

С 1970 по 1974 годы — работала доцентом кафедры древней и средневековой истории в Таджикском государственном университете.

В 1974 году вернулась в Москву, где работала ведущим научным сотрудником Института археологии Академии наук СССР и заместителем председателя научного совета по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР.

В настоящее время — профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В 2010 году — избрана членом-корреспондентом РАО от Отделения психологии и возрастной физиологии.

Научная деятельность 

Ведет научные изыскания в области акмеологии — раздела психологии развития, исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития.

Внесла существенный вклад в разработку идеи комплексного изучения человека.

Участник разработке ряда серьёзных проблем современной психологии — проблемы мышления, сознания и возможности саморазвития, «самостроительства» и самоопределения и самореализации творческой человеческой личности с юных лет.

Автор более 250 книг, брошюр и статей, автор фундаментальных научных трудов «Детство в определении общества как субъекта социального бытия», «Мозг, сознание, мышление в их триединой целостности», «Феномен времени в человеческом измерении», «Развитие как определённость бытия и специфика его в осуществлении человека», «Самореализация — основание акмеологического развития» и многих других, автор книг по истории «Методы микроскопии в исследовании древ-ней керамики», «Древнейший город. Природа и генезис».

Редактор уникального журнала — «Мир психологии», который издается совместно Российской академией образования и Российской академией гражданской службы.

Под её руководством и при её научном консультировании защищено 11 кандидатских и 4 докторских диссертации.

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели Таджикского национального университета
Сотрудники Института археологии РАН
Преподаватели Российской академии государственной службы
Женщины-психологи